Sullivan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert M. Sullivan
 J. Bolling Sullivan